Johann Kraus ist der Name folgender Personen:

* Johann Kraus (Architekt) (1656–1715), deutscher Architekt und Jesuit 
 Johann Kraus (Fußballspieler), österreichischer Fußballspieler 
 Johann Kraus (Theologe) (1898–1980), deutscher Geistlicher, Kirchenhistoriker und Patrologe 
 Johann Adam Kraus (1904–1992), deutscher Geistlicher und Historiker

 Johann Georg Kraus (1787–1868), deutscher Politiker
 Johann Georg Kraus (1879–1952), deutscher Volkswirt und Politiker (CSU), siehe Hans Kraus (Politiker, 1879)
 Johann Gottfried Kraus (auch Krause; 1680–1739), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Gottlieb Kraus (auch Krause; 1684–1736), deutscher Historiker und Rhetoriker
 Johann Joseph Kraus (1765–1840), deutscher Gastwirt und Politiker, MdL Bayern 
 Johann Paul Kraus (1804–1865), deutscher Maler und Kunstpädagoge 
 Johann Thomas Kraus (um 1696–1775), deutscher Maler, Zeichner, Kupferstecher und Ingenieur 
 Johann Ulrich Kraus (1655–1719), deutscher Kupferstecher und Verleger, siehe Johann Ulrich Krauß
 Johann Wenzel Kraus (1791–1849), österreichischer Maler